Хіонід (Χιωνίδης) — давньогрецьке ім'я. Перекладається як «сніжний». Серед відомих представників:

 Хіонід — афінський сатиричний поет V ст. до н.е.
 Хіонід — атлет-олімпіонік зі Лакедемону VII ст. до н.е.